Secured File System (сокр. SFS) — Файловая система, разработанная организацией FLC (Foserson Limited Corporation) в 2009 году, используется для безопасного хранения данных.

SFS является аналогом Encrypting File System для UNIX-систем, но в отличие от EFS она использует шифр Виженера в качестве метода шифрования, а для декодирования требуется специальный клиент для ввода ключевого слова — реквизита. SFS не может быть записана на разделе жёсткого диска, она является закодированным образом, в расширении *.sfs *.sfs2 *.sfs3 *.sfs4 с полной кодировкой как каталогов и файлов, так и кодировкой структуры. SFS имеет 4 версии. Каждая версия отличается длинной символов, из которых состоит реквизит. Реквизит первой версии должен состоять из 8 символов таблицы ASCII, и так дальше в степени двойки до реквизита 4-й версии, состоящего из 64 символов. За основу криптографии был взят «бегущий ключ» из шифра Виженера, только благодаря клиенту авторизации он делится на реквизиты покороче, чтобы декодировать файл с содержимым меньше длины реквизита, а также клиент дублирует реквизит, чтобы декодировать файлы с содержанием больше длины реквизита. Таких образом, используя «бегущий ключ» — длину реквизита с длину текста, подставляя его один за другим по длине с текстом, то методы, предложенные Фридманом и Касиски, не работают (так как реквизит известен только владельцу), а его длина настолько огромна, что эти методы займут годы. Фактически этот вариант будет уже шифром Вернама — Виженера, на который доказана абсолютная криптостойкость. Таким образом на SFS, особенно на v3 и v4, тоже может быть доказана абсолютная криптостойкость.